Bröhl steht für:
Maschinenfabrik Bröhl in Brohl-Lützing

Bröhl ist der Familienname von:
Günter Bröhl, Klarname des Agenten Günter Guillaume ⋅
Knut-Dietrich Bröhl (1943–2011), deutscher Jurist und Richter 
 Kurt Bröhl (1932–2019), deutscher Politiker

Siehe auch:
Pröhl